William Morgan puede referirse a:

 William Alexander Morgan, militar estadounidense que apoyó a Fidel Castro.
 William George Morgan, docente estadounidense creador del voleibol.
 William Morgan, ciudadano estadounidense opositor de la masonería.
 William Morgan, clérigo galés, traductor de la Biblia.
 William Morgan Butler, abogado y político estadounidense.
 William Morgan,  editor de montaje de películas.